Illinois  — пятый студийный альбом американского автора-исполнителя и мультиинструменталиста Суфьяна Стивенса, изданный 4 июля 2005 года на студии Rough Trade Records. В итоге альбом стал самым успешным в карьере Стивенса, впервые попав в основной американский хит-парад Billboard 200 и получив признание критиков и несколько наград.

История 
Перед созданием альбома Стивенс прочитал литературу писателей из Иллинойса Сола Беллоу и Карла Сэндберга и изучил иммиграционные записи, а также книги по истории для штата — он принял преднамеренное решение избежать текущих событий и сосредоточился на исторических темах. Он также совершил поездки по нескольким местам в Иллинойсе и попросил друзей и через чаты Интернета прислать рассказать свои истории о штате. Хотя он начал работу в 2004 году на темы песен связанных с Орегоном, Стивенс с тех пор так и не издал другого альбома про этот штат, сказав в ноябре 2009 году в интервью журналу Paste, что «всё это было такой шуткой», и рассказал журналисту Andrew Purcell из газеты The Guardian в октябре 2009 года «У меня нет никаких сомнений в том, что признание [проекта из пятидесяти штатов] было рекламной уловкой». Песня, связанная с Арканзасом, была выпущена через радио NPR под названием «The Lord God Bird», а материал про штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк предложил для саундтрека The BQE.

Все песни на Illinois были сочинёны, записаны, смикшированы самим Стивенсом, в том числе большинство из них на студии The Buddy Project (Астория), и в апартаментах Стивенса в Бруклине. Как это уже было и с его предыдущими альбомами, Стивенс записывал в разных местах с дополнительной записью в St. Paul’s Church в Бруклине; в New Jerusalem Recreational Room (Clarksboro, New Jersey); в Carroll Music Studios (New York City). Стивенс в основном создавал альбом без сотрудничества, сосредоточившись на написании, исполнении и техническом создании альбома сам: «Я провел много времени один, несколько месяцев в одиночестве, работая самостоятельно и в студии. Я позволяю песням и трекам прорастать и совершенствоваться независимо, вообще не думая об аудитории или живом шоу».

Стивенс использовал записывающее оборудование низкой точности, что позволило ему сохранить творческий контроль и снизить расходы на запись «Иллинойса».

Посоветовавшись с Майклом Кауфманном и Лоуэллом Брамсом из Asthmatic Kitty о количестве записанного им материала, Стивенс решил отказаться от двойного альбома. В 2006 году несколько треков, записанных во время этих сессий, были отправлены музыканту и продюсеру из Сиэтла Джеймсу Макаллистеру для дополнительной инструментовки и производства и вышли через год в следующем альбоме The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois Album. Среди этих отрывков три отдельные записи песни «Chicago».

Альбом вышел 4 июля 2005 года на студии Rough Trade Records в Европе и 5 апреля через Asthmatic Kitty Records в США. Для продвижения этой музыки Стивенс предпринял концертный тур по Северной Америке и Европе с участием струнной секции ансамбля из 8-10 человек в разных городах, названной Illinoisemakers. При этом он избегал появления на телевидении. Среди предваряющих его концерты музыкантов были такие гости как Лиз Джейнс (Asthmatic Kitty) и Лора Вирс, а также Шара Нова (с сольным проектом My Brightest Diamond). Концерты в поддержку альбома продолжались с сентября по ноябрь 2006 года, включая Европу.

Музыка 
Рецензенты отмечают сходство между этим альбомом и альбомами музыкантов и композиторов в нескольких музыкальных жанрах — от поп-музыки до современной классической, даже включая джаз. Тексты песен и их богатое тематическое содержание и элементы были отмечены за их литературное качество, зарабатывая сравнения с Генри Дейвидом Торо, Ральфом Уолдо Эмерсоном, Уильямом Карлосом Уильямсом и Уолтом Уитменом. Жанр альбома сравнивают с инди-фолк, инди-поп, Барокко-поп, инди-рок, фолк-рок, антифолк, камерный фолк, и лоу-фай.

Рецензенты, рассматривая альбом Illinois, сравнили стиль Стивенса со Стивеном Райхом, Винс Гаролди, Danielson, Нилом Янгом, Ником Дрейком и Death Cab for Cutie. С помощью многодорожечной записи Стивенс добился оркестрового звучания.

Создание «Illinois» ознаменовало изменение акцента Стивенса на написании песен и студийной работе в сторону живого исполнения и более абстрактных концепций движения и звука — в последующих турах и альбомах акцент делался на электронной музыке и современном танце, а не на материале инди-фолка на Michigan и Illinois He has ceased writing songs about individual characters with straightforward narratives.

Стивенс обучался игре на гобое и его знание классической и музыки барокко повлияло на многие из аранжировок. Сам Стивенс отметил влияние таких композиторов как Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов и Эдвард Григ; а также таких современников как Терри Райли, Стив Райх и Филип Гласс.

Иллинойс и история 
Многие тексты в Illinois содержат ссылки на людей, места и события, связанные с Иллинойсом.

Христианская тематика 
Хотя Illinois и является концептуальным альбомом о США, Стивенс также исследовал темы, связанные с христианством и Библией. Песни, которые не были написаны с явным богословским уклоном — например, трек «John Wayne Gacy, Jr.» — также включает в себя религиозные темы, такие как грех и искупление.

Оформление 
Дивья Шринивасан создал обложку альбома, изображающую различные темы, связанные с Иллинойсом, в том числе Авраамом Линкольном. Обложка альбома гласит: «Sufjan Stevens Invites You To: Come On Feel the Illinoise!» («Суфьян Стивенс приглашает тебя: давай, почувствуй Иллинойс!») как игра слов об общем неверном произношении названия государства как «ill-i-NOYZ» и ссылки на песню «Cum On Feel the Noize» группы Slade, ставшую известной в Соединенных Штатах благодаря металл-группе Quiet Riot. Текст на обложке вызвал некоторую путаницу в отношении фактического названия альбома — он официально называется Illinois, в отличие от Come on Feel the Illinoise or Illinoise. Журнал Paste поместил Illinois на седьмое место среди лучших обложек десятилетия 2000—2009 годов. Альбом также выиграл награду PLUG Independent Music Award в категории Album Art/Packaging of the Year в 2006 году.

Вскоре после выпуска альбома появились сообщения о том, что DC Comics предъявили претензии на использование изображения Супермена на обложке. Адвокаты звукозаписывающей компании предупредили о нарушении авторских прав, но продажи продолжились, хотя в последующих тиражах были внесены изменения в оформление альбома. В виниловом издании, выпущенном 22 ноября 2005 года, изображение Супермена покрыто наклейкой из воздушного шара. Изображение наклейки с воздушным шариком также использовалось на обложке компакт-диска и в последующих распечатках двойного винилового релиза.

К 10-летию альбома был издан синий виниловый диск Illinois с изображением Blue Marvel вместо Супермена. Для этого Asthmatic Kitty получили от Marvel специальное разрешение на использование подобия их персонажа.

Отзывы 
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, Энди Баттальи из издания The A.V. Club (с этим альбомом «он вырос в одного из лучших представителей инди-рока»), Тима Джонса из журнала NME (описал Стивенса как «плодовитого, умного и, что самое важное, изобилующего душераздирающими мелодиями»), Роба Шеффилда из журнала Rolling Stone (положительно отозвался об альбоме, восхваляя «прекрасные аранжировки» и «живой, нежный голос» Стивенса), Майкла Метивьера из издания PopMatters, Аманды Петрусик с сайта Pitchfork, Дейва Симпсона из газеты The Guardian (отметил, что его музыка звучит как «The Polyphonic Spree, созданная Brian Eno»), Entertainment Weekly (позитивно отметила многообразие инструментовки), Джесси Джарноу из издания Paste (отметил ироническую лирику,), Q (назвал альбом «значительным шагом вперед» после Michigan), Энди Гилла из журнала Uncut («экстраординарное достижение»), The Independent, Кэтрин Льюис из газеты The Washington Post.

Итоговые списки 
Illinois добился признания благодаря включению в списки «лучших альбомов за год» и «лучших за десятилетие» многочисленных обозревателей. В частности, альбом возглавил список лучших за десятилетие, появившийся в ноябрьском выпуске журнала Paste, а радиостанция NPR назвала Illinois одним из лучших в своём списке «The Decade’s 50 Most Important Recordings». Pitchfork назвал Illinois 60-м лучшим альбомом десятилетия, а прошлый альбом Стивенса —Michigan— поместили на позицию № 70 этого же списка. Альбом выиграл награду 2005 New Pantheon Award — Shortlist Music Prize. Альбом также был включен в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Наконец, Paste в 2006 году включил Стивенса в свой список 100 лучших современных авторов «100 Best Living Songwriters», главным образом, благодаря музыкальному материалу с альбомов Michigan и Illinois.

Коммерческий успех 
В первую неделю продаж тираж Illinois составил 9,000 копий, 20 % из которых через интернет. К ноябрю 2005 года всего было продано более 100,000 копий и более 300,000 копий к концу 2009 года. Диск стал первым альбомом Стивенса попавшим в основной американский хит-парад Billboard 200, достигну в нём 121-го места и продержался там восемь недель. Он также достиг первого места в чарте Billboard «Top Heatseekers Albums» и четвёртого места в чарте «Independent Albums», оставаясь в них 32 и 39 недель, соответственно. В августе 2017 года альбом получил золотой сертификат от Recording Industry Association of America, за тираж 500,000 копий.

В июле 2013 года альбом получил серебряный сертификат от British Phonographic Industry за тираж 60,000 единиц в Великобритании.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Суфьяна Стивенса
Альбомы антифолка
Альбомы барокко-попа
Альбомы фолк-рока
Альбомы христианской музыки США
Альбомы Asthmatic Kitty
Альбомы Rough Trade Records
Альбомы Secretly Canadian
Концептуальные альбомы
Культура Иллинойса
Супермен вне комиксов‎